Happiness (englisch: Glück oder Glücksgefühl) steht für:

Filme und Fernsehserien:
 Happiness (1917), US-amerikanischer Stummfilm von Reginald Barker (1917)
 Happiness (1924), US-amerikanischer Stummfilm von King Vidor (1924)
 Happiness (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Todd Solondz (1998)
 Happiness (2013), international co-produzierter Dokumentarfilm von Thomas Balmès (2013)
 Happiness (Fernsehserie), auf RTL ausgestrahlte Comedyreihe (1997–1998)

Musikalben:
 Happiness (The-Beloved-Album), Musikalbum der Band The Beloved (1990)
 Happiness?, Musikalbum von Roger Taylor (1994)
 Happiness (Hurts-Album), Musikalbum der Band Hurts (2010)

Weitere Bedeutungen:
 Happiness!, japanisches Computerspiel und Anime
 Happiness (Manga), Mangaserie von Shūzō Oshimi (seit 2015)